Vila Marim ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vila Marim (Mesão Frio)
 Vila Marim (Vila Real)